Store Scene er betegnelse for flere store scener: 

 Store Scene i Skuespilhuset , Det Kongelige Teater, København
 Store Scene, Operaen på Holmen. Operaen har derudover også scenen Takkelloftet
 Aarhus Teater

 Store Scene på Langelandsfestivalen
 Store scene (Orange Scene), Roskilde Festival 
 Store Scence, Tunø-Festival
 Den store scene - film